Schwerk ist der Familienname folgender Personen:

 Wolfgang Schwerk (* 1955),  deutscher Ultramarathon-Läufer
 Oskar Schwerk (1869–1950), deutscher Offizier, zuletzt SS-Obergruppenführer im Zweiten Weltkrieg